Кубок Філіппін з футболу 2019 — 2-й розіграш кубкового футбольного турніру на Філіппінах. Титул володаря кубка вперше здобув Серес-Негрос.

Календар

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Філіппін на rsssf 

2019
Філіппіни
2019 на Філіппінах